Даниэль Дюваль (; 28 ноября 1944, Витри-сюр-Сен, Валь-де-Марн — 10 октября 2013, Париж, Франция) — французский , , .

Биография 
Имел трудное детство. Будучи подростком обучался коммерции. Плотничал, заболел и попал в больницу, где нашёл своё истинное призвание. Лежал в одной палате с продюсером религиозной программы Le Jour du Seigneur, который поощрял его работать на телевидении.

Дебютировал в драме La Ville-Bidon (1973). В кино активно работал с 1974 года. Один из самых снимаемых актёров Франции.

Работал с известными кинорежиссёрами — Бертраном Тавернье, Михаэлем Ханеке, Франсуа Озоном, Аленом Корно, Оливье Маршалем и другими.

За свою карьеру сыграл в более 78 фильмах. В 1978—1983 годах был женат на Анне Карине.

Награды 
 Серебряный приз на Московском международном кинофестивале 1977 г. — за фильм «Тень замков» / L’ombre des chateaux (режиссёр, сценарист)

Режиссёр 
 2006 — Время перьевых ручек
 1981 — Слишком сильная любовь
 1979 — Уловка
 1976 — Тень замков

Сценарист 
  — Время перьевых ручек
  — Слишком сильная любовь
  — Уловка
  — Тень замков

Избранная фильмография 
  — Неприкасаемые — Кристо
  — Встречный ветер
  — Случайный роман
  — Как нарисовать идеальный круг — Пауль
  — Выходные! — Сегал
  — 13-й район: Ультиматум — Вальтер Гассман
  — Трое друзей
  — Сын бакалейщика
  — Расплата 2 — М. Эйзенберг
  — Второе дыхание — Вентура Риччи
  — Жан де Лафонтен — вызов судьбе
  — Время перьевых ручек
  — Шестерёнки (телесериал)
  — Время прощания — отец Ромена
  — Скрытое — Пьер
  — Набережная Орфевр, 36 — Эдди Вэланс
  — Расплата — Айзенберг
  — Время волков — Жорж  — Весь Хеопс — Маню
  — Ветер в ночи — Серж
  — Не могу отказать
  — Пойдет ли снег на рождество?
  — Любовь плюс…
  — Нефертити — жрец Монкутура
  — Стэн-эксгибиционист
  — 2007 — Комиссар Наварро — эпизод
  — Среди волков
  — Следователь
  — Лицо со шрамом (короткометражный)
  — Преступники в ночи — Тони Веронезе
  — Уловка — Жерар
  — Последний романтический любовник
  — Пусть начнется праздник
  — Акт агрессии — байкер''

Примечания

Ссылки 
 
 Daniel Duval

Актёры телевидения Франции
Киноактёры Франции